Reemtsma steht für:
eine deutsche Industriellen-Familie, siehe Reemtsma (Familie)
Reemtsma Cigarettenfabriken, Tochter der Imperial Tobacco Group PLC
Reemtsma Begabtenförderungswerk, Begabtenförderung für Schüler und Studenten
Hermann Reemtsma Stiftung zur Förderung der Kulturerhaltung (Denkmalschutz und Denkmalpflege)

Reemtsma ist der Familienname folgender Personen:
 Alwin Siegfried Fürchtegott Reemtsma (1895–1970), Zigarettenfabrikant, Standartenführer der Waffen-SS
Bernhard Reemtsma (1857–1925), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Begründer der Reemtsma Cigarettenfabriken
 Carla Reemtsma (* 1998), deutsche Klimaschutzaktivistin
 Hermann Fürchtegott Reemtsma (1892–1961), deutscher Zigarettenfabrikant 
 Hermann-Hinrich Reemtsma (1935–2020), Gründer der Hermann Reemtsma Stiftung
 Jan Philipp Reemtsma (* 1952), deutscher Literaturwissenschaftler, Publizist und Mäzen, siehe auch Reemtsma-Entführung
 Katrin Reemtsma (1958–1997), deutsche Ethnologin
 Philipp Fürchtegott Reemtsma (1893–1959), deutscher Zigarettenfabrikant